Pett bezeichnet als Ortsname:

 Pett, Siedlung und Gemeinde in England

Pett ist der Familienname folgender Personen:

 Billy Pett (1874–1954), britischer Radrennfahrer
 Martin Pett (* 1986), deutscher Fußballspieler
 Norman Pett (1891–1960), englischer Comiczeichner und -autor
 Oliver Pett (* 1988), englischer Squashspieler
 Rohan Pett, angenommener Name von Rohan Pethiyagoda (* 1955), sri-lankischer Ingenieur und Zoologe